«Vainilla» o «Vanilla» pueden referirse a:

 Vainilla, extracto, especia, esencia o saborizante extraído de la planta vainilla.
 Vanilla, género de orquídeas con 110 especies distribuidas mundialmente en las regiones tropicales.
 Vanilla planifolia, especie que produce el fruto del que se obtiene el saborizante vainilla.
 Vainilla (galleta) nombre por el cual es más comúnmente llamado en Argentina, Uruguay y Paraguay el biscotto savoiardo.
 Micky Vainilla, personaje de Diego Capusotto.
 Vanilla Sky (2001), película.
 Sexo vainilla, o sexo convencional, por oposición a otras prácticas como BDSM, parafilias y fetichismos.
 Vanilla, álbum de Eiko Shimamiya.